Игорь Лосик:
 Лосик, Игорь Александрович (род. 1992) — белорусский блогер, консультант-фрилансер, политический заключённый.
 Лосик, Игорь Владимирович (род. 1984) — белорусский футболист. Примечания